Автоматизация управления персоналом — () — деятельность по разработке, внедрению и администрированию программного обеспечения для управления человеческими ресурсами, нацеленные на автоматизацию функций кадровых служб и информационное обеспечения деятельности организации.

HRM-система (HCM-система, кадровая система) — тиражируемое или заказное прикладное программное обеспечение для автоматизации управления персоналом; зачастую автоматизация управления персоналом реализуется специализированными модулями какой-либо ERP-системы.

Базовые функции, подлежащие автоматизации — кадровое делопроизводство и расчёт заработной платы (как постоянной части, так и премий, бонусов, прочих компенсаций). Современные системы позволяют автоматизировать следующие ключевые процессы кадрового делопроизводства: ведение карточек сотрудников, учёт рабочего времени, учёт отсутствия (планирование отпусков, учёт больничных, отгулов), а также построить и визуализировать оргструктуру и штатное расписание. Цель автоматизации этих процессов — в высвобождении рабочего времени и облегчении понимания процессов сотрудниками. Также позволяет отслеживать этапы процесса принятия тех или иных решений. Например, подтверждение отпуска и выплату отпускных, изменение должностных обязанностей, изменение структуры организации..

Дополнительные функции развития вокруг концепций управления талантами и развития кадрового потенциала), среди автоматизируемых процессов в этих направлениях — поиск и подбор персонала, адаптация сотрудников, , управление эффективностью сотрудников, управление навыками и компетенциями, планирование карьеры, .

Иногда направлением автоматизации управления персоналом также считается автоматизация функций управления знаниями — процессами создания, сохранения, распределения элементов интеллектуального капитала, разделяемое в свою очередь на две составляющих: сбор информации, источниками которой являются сотрудники компании, и создание знаний на основе уже имеющейся информационной базы

Примечания

Литература 
 Эльвира Бойко Компьютеризация кадрового делопроизводства. М. : Управление персоналом, 2010. — C. 136. — ISBN 978-5-9563-0086-2.
 Майкл Армстронг Стратегическое управление человеческими ресурсами М. : ИНФРА — М. 2006 г. — С. 265 — ISBN 5-16-001192-7
 Н. Папонова Обучение персонала компании. М. : Финпресс, — С. 176. 2011 г. ISBN 978-5-8001-0141-6.
 Хендерсон Р. И. Компенсационный менеджмент: стратегия и тактика формирование заработной платы и других выплат. СПб. : Питер, 2004. —С. 880. — ISBN 5-318-00516-0.
 Гапоненко А. Л. Управление знаниями. М. : ИПК Госслужбы. — 2001. — С. 60.
 К. Джанетто, Э. Уилер Управление знаниями. — М. : Добрая книга. 2005 г. — С. 192. — ISBN 5-98124-046-6

Информационные технологии
Программы для бизнеса
Управление персоналом
Автоматизация управления